Fausto Cornélio Sula (m. 46 a.C.), senador romano e único filho do ditador Sula. Questor em 54 a.C. e genro do triúnviro Pompeu.
 Fausto Cornélio Sula Lúculo (m. 40), cônsul sufecto em 31.
 Fausto Cornélio Sula Félix (m. 62), genro do imperador Cláudio e filho do anterior.

Desambiguações de antropônimos